Томияма — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Томияма, Кэй (Кунитика Томияма; 1938—1995) — японский актёр, сэйю и рассказчик из Аньшаня.
 Томияма, Хидэаки (род. 1957) — японский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.